Chiesa di San Guniforte a Casatisma
Chiesa di San Guniforte a Nosate